Аватитла има више значења:
 Аватитла (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Аватитла (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Аватитла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватитла (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватитла, Агвајо (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватитла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику